Francisco II (o IV) Gonzaga (en italiano, Francesco II (o IV) Gonzaga) (10 de agosto de 1466 – 29 de marzo de 1519) fue el gobernante de la ciudad italiana de Mantua desde 1484 hasta su muerte.

Biografía 

Nació en Mantua, hijo del Marqués Federico I Gonzaga. Tuvo carrera como condottiero actuando como comandante de Venecia desde 1489 a 98. Fue comandante en jefe del ejército de la liga italiana en la batalla de Fornovo, aunque bajo la tutela de su tío más experimentado Rodolfo Gonzaga: aunque inconclusiva, la batalla tuvo al menos el efecto de empujar el ejército de Carlos VIII de Francia de vuelta a los Alpes. Fue descrito como «corto, de ojos saltones, nariz orgullosa y excepcionalmente valiente, y fue considerado como el mejor caballero de Italia». Más adelante fue rival de los venecianos, como líder de la Liga Santa formada por el Papa Julio II contra ellos. En esa ocasión fue capturado por los venecianos, que lo tuvieron como rehén durante varios meses y lo humillaron: esto causó su perpetua hostilidad hacia esa ciudad, y rehusó en el futuro cualquier petición para que regresara a comandar su ejército.

Durante sus ausencias, Mantua fue gobernada por su esposa Isabel de Este, con la que se había casado el 12 de febrero de 1490. Bajo su mandato, Mantua conoció una nueva era de esplendor cultural, el Renacimiento mantuano, con la presencia en la ciudad de artistas como Andrea Mantegna, Jacopo Bonacolsi, Marchetto Cara y Bartolomeo Tromboncino. Francesco hizo construir el palacio de San Sebastián, donde más tarde se colocó la obra de Mantegna Triunfo de César.

A su muerte, le sucedió su hijo Federico, con Isabel actuando como regente.

Matrimonio y descendencia 

Francisco Gonzaga e Isabel de Este tuvieron seis hijos:

 Leonor Gonzaga (1493-1550), casado con Francisco Maria della Rovere (1490-1538) duque de Urbino.
 Federico II Gonzaga (1500-1540), marqués de Mantua desde 1519 y duque de Mantua desde 1530, marqués de Monferrato de Rangel desde 1533, casado en 1531 con Margarita de Monferrato (1510-1566), hija del marqués Guillermo IX de Monferrato.
 Livia Gonzaga (1508-1569), religiosa clarisa en el monasterio del Corpus Christi de Mantua, con el nombre de aor Paola.
 Hipolita Gonzaga (1503-16 de marzo de 1570), religiosa dominica en el monasterio de St. Vicenzo de Mantua.
 Hércules Gonzaga (22 de noviembre de 1505-2 de marzo de 1563 en Trento) Cardenal 1527, regente de sus sobrinos 1540.
 Ferrante I Gonzaga (1507-1557), conde de Guastalla 1539, virrey de Sicilia 1536-1546, virrey de Milán desde 1546, casado en 1529 con Isabel de Capua da Molfetta († 1559), hija del Príncipe Ferdinando da Molfetta. 
También tuvo varios hijos naturales, nunca reconocidos legalmente:

 Margarita (1496-1496). 
 Teodora murió en 1519
 Antonia

Véase también 
Condottieri
Guerras Italianas
 Anexo:Soberanos de Mantua
 Renacimiento mantuano

Fuentes 

Este artículo ha sido traducido de la Wikipedia inglesa, que da como fuente:

Notas 

Nobles de Italia del siglo XV
Gobernantes de Mantua del siglo XV
Gobernantes de Mantua del siglo XVI
Marqueses de Mantua (Gonzaga)
Condotieros
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Mantua